Pogno est une ville d'Italie (Piémont).
 Pogno est une ville du Togo (Savanes).